Джо́рдже Йо́кич (; 20 января 1981, Косовска-Митровица, Югославия) — сербский футболист, защитник сербского клуба «Войводина».

Карьера

Клубная 

Два сезона выступал за югославский футбольный клуб «Бане» из города Рашка. После перешёл в ОФК, где отыграл пять сезонов. До окончания контракта в конце 2007 года был игроком московского «Торпедо». В 2008—2011 годах выступал за «Томь», где был одним из лидеров команды. 1 декабря 2011 покинул «Томь» в статусе свободного агента и перешёл в брянское «Динамо».

11 июля 2012 года Йокич перешёл в сербскую «Войводину».

В сборной 
Выступал за юношеские, молодёжную и олимпийские сборные Сербии и Черногории. Вице-чемпион Европы среди сборных до 21 года. В 2004 и 2005 году привлекался в сборную на товарищеские матчи.

Клубная статистика

Статистика в сборной

Олимпийская сборная 
Провел все матчи группового этапа на олимпиаде в Афинах.

Национальная сборная

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Бане»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Воеводина»